Самарское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Самарское.

Административное устройство 
В состав Самарского сельского поселения входят:
 село Самарское,
 хутор Кочеванчик,
 село Новониколаевка,
 посёлок Опорный,
 посёлок Суходольск.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Сокольский Э. Койсугские хутора: Кочеванчик, Самарское, Новониколаевка, Высочино // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2014

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области